Виссарио́н ( — «лесной») — мужское имя греческого происхождения.

Известные носители 
 Виссарион (ок. 1490—1540/41) — святитель, митрополит Ларисский
 Виссарион Египетский (ум. 466) — подвижник.
 Виссарион Никейский (1403—1472) — христианский деятель, кардинал католической церкви.
 Виссарион Сарай (ок. 1714 — не раньше 1744) — иеромонах Сербской православной церкви, преподобномученик.

 Виссарион (Аштиляну) (1914—1984) — епископ Арадский Румынской православной церкви.
 Виссарион (Бэлцат) (род. 1959) — епископ Тулчинский Румынской православной церкви.
 Виссарион (Гривов) (род. 1971) — епископ Смолянский Болгарской православной церкви.
 Виссарион (Дадиани) (1832—1900) — епископ Имеретинский Русской православной церкви.
 Виссарион (Джувани) (1890—1965) — митрополит Бератский, Влёрский и Канинский Албанской православной церкви.
 Виссарион (Зорин) (1878—1937) — один из лидеров Григорианского раскола.
 Виссарион (Ильинский) (1850 — не ранее 1918) — архимандрит, настоятель Николо-Бабаевского и Макариево-Унженского монастырей.
 Виссарион (Комзиас) (род. 1975) — архимандрит Константинопольской православной церкви.
 Виссарион (Костич) (1910—1979) — епископ Банатский Сербской православной церкви.
 Виссарион (Любиша) (1823—1884) — митрополит Черногорский Сербской православной церкви.
 Виссарион (Нечаев) (1823—1905) — епископ Костромской и Галичский Русской православной церкви.
 Виссарион (Окулов) (1880—1918) — иеродиакон Русской православной церкви, преподобномученик.
 Виссарион (Пую) (1879—1964) — румынский православный митрополит.
 Виссарион (Стретович) (род. 1953) — архиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата).
 Виссарион (Тороп) (род. 1961) — основатель религиозной организации «Церковь последнего завета».
 Виссарион (Эристави) (ум. 1773) — епископ Грузинской православной церкви, Абхазский католикос (1751—1769).

См. также 
 Список имён греческого происхождения

Примечания 

Мужские имена
Русские мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки